Orah est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Orah, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Orah, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
Orah, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orah, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Macédoine
Orah, un village situé dans la municipalité de Staro Nagoritchané ;
au Monténégro
Orah, un village situé dans la municipalité de Berane ;
Orah, un village situé dans la municipalité de Nikšić.